Астрономическая хронология, или астрономическая датировка, — технический способ датировки событий или артефактов, которые связаны с астрономическими явлениями. Письменные записи исторических событий, которые включают описания астрономических явлений сильно помогали в деле уточнения хронологии Древнего Ближнего Востока; произведений искусства, которые изображают конфигурацию звезд и планет, а также зданий, которые ориентированы на восход и заход небесных тел в определённое время — все это возможно сделать с помощью астрономических вычислений.

Литература 
 Neugebaer, Otto. A History of Ancient Mathematical Astronomy, (3 vols). New York: Spriger, 1975. Vol. 3, pp. 1071—1076 provides a brief introduction to astronomical chronology.
 Gingerich, Owen and Barbara Welther. Planetary, Lunar, and Solar Positions, A. D. 1650 to 1805, Memoirs of the American Philosophical Society, 59S. Philadelphia, 1983.
 Neugebauer, Paul V. Astronomische Chronologie (2 vols). Berlin: De Gruyter, 1929.
 Steele, John M. «The Use and Abuse of Astronomy in Establishing Absolute Chronologies», Physics in Canada/La Physique au Canada, 59 (2003): 243—248.
 Tuckerman, Bryant. Planetary, Lunar, and Solar Positions, 601 B.C. to A, D. 1, Memoirs of the American Philosophical Society, 56. Philadelphia, 1962.
 Tuckerman, Bryant. Planetary, Lunar, and Solar Positions, A. D. 2 to 1649, Memoirs of the American Philosophical Society, 59. Philadelphia, 1964.

Ссылки 
 van Gent, R.H., Astronomical Chronology 

Хронология
Методы датировки
Время в астрономии